Kuznetsov eller Kuznetsova i feminin form är ett mycket vanligt ryskt efternamn. Kuznetsov kan syfta på

Personer 
 Vasilij Kuznetsov (1901–1990), sovjetrysk politiker och diplomat
 Nikolaj Gerasimovitj Kuznetsov (1904–1974), sovjetisk amiral
 Aleksej Kuznetsov (1905–1950), sovjetisk politiker
 Anatolij Kuznetsov (1929–1979), sovjetrysk författare
 Aleksej Kuznetsov (längdåkare) (1929–2003), sovjetisk skidåkare
 Vitalij Kuznetsov (född 1941), rysk judoutövare
 Boris Kuznetsov (1947–2006), sovjetisk boxare
 Jevgenij Kuznetsov (fotbollsspelare), född 1961
 Pjotr Kuznetsov (född 1964), rysk sektledare
 Jurij Kuznetsov (född 1965), rysk ishockeyspelare
 Nikolaj Aleksandrovitj Kuznetsov (född 1973), rysk cyklist
 Jevgenija Kuznetsova (född 1980), rysk-bulgarisk gymnast
 Michail Kuznetsov (född 1985), rysk kanotist
 Michail Kuznetsov (född 1952), sovjetisk roddare
 Svetlana Kuznetsova (född 1985), rysk tennisspelare
 Jevgenij Kuznetsov (född 1992), rysk ishockeyspelare
 Nikolaj Jakovlevitj Kuznetsov (1873–1948), biolog

Annat 
 Admiral Kuznetsov, ryskt hangarfartyg
 Kuznetsov Design Bureau, rysk flygmotortillverkare

Ryska efternamn